Belville puede referirse a:

 Belville (Carolina del Norte), pueblo en el condado de Brunswick, estado estadounidense de Carolina del Norte.
 Bellville, localidad del estado estadounidense de Texas.
 Bell Ville, localidad de la provincia argentina de Córdoba.
 Ruth Belville (1852/1853-1943), mujer de negocios de Londres.